The Hollow Man steht für:
 Das leere Gesicht, Originaltitel The Hollow Man, einen Horror-Roman von Dan Simmons
 Der verschlossene Raum, Originaltitel The Hollow Man, einen Kriminalroman von John Dickson Carr

Siehe auch:
 Hollow Man